Sonderfahrt, in der Schweiz auch Extrafahrt, steht für:
 Ausserfahrplanmässige Fahrten im öffentlichen Verkehr
 Sonderzug beziehungsweise Extrazug
 Besondere Ausbildungsfahrt
 die Vorzugssteuerung bei Aufzügen